Prova matemática - na terminologia da matemática, uma demonstração é uma sucessão finita de argumentos restritos às regras da lógica mostrando que determinada afirmação é necessáriamente verdadeira quando se assumem certos axiomas.
Versão de demonstração - na informática, uma demonstração ou simplesmente demo, é um aplicativo ou serviço que tem funções limitadas, pois foi construído para o usuário conhecer o software antes de comprá-lo.

Na filosofia, Demonstração é um argumento dedutivo válido cujas premissas são verdades estabelecidas e indisputáveis.

Filosofia
Demonstrações
Desambiguação

it:Dimostrazione